Суперкубок Китайской футбольной ассоциации 2018 года или Уишэр Уэлс Суперкубок КФА 2018 () — футбольный матч, проводившийся в 16-й раз после профессионализации китайского футбола, в котором встречаются победитель Суперлиги и обладатель Кубка КФА. Спортивное соревнование перед началом нового сезона в чемпионате Китая проводилось на стадионе Хункоу, Шанхай 26 февраля 2018 года. В матче встретились победитель Суперлиги 2017 года «Гуанчжоу Эвергранд» и обладатель Кубка КФА 2017 года «Шанхай Шэньхуа». Впервые в турнире действовали ограничения, касающиеся обязательного участия игроков до 23 лет и легионеров. Как минимум три легионера могли выступать в матче, также как один игрок до 23 лет (родившийся 1 января 1995 года или позже); общее количество легионеров должно быть не больше количества юношей до 23 лет.

В матче со счётом 4—1 одержала победу команда «Гуанчжоу Эвергранд», голы в составе победителей забили Хуан Бовэнь, Алан, Гао Линь и Рикардо Гуларт. В составе «Шанхай Шэньхуа» голом отметился полузащитник Фредди Гуарин. «Гуанчжоу Эвергранд» в четвёртый раз стал обладателем Суперкубка, обогнав по этому показателю «Шанхай Шэньхуа» и «Далянь Шидэ».

Матч

Подробности

Статистика

Примечания

См. также 
 Чемпионат Китая по футболу 2017
 Кубок Китайской футбольной ассоциации 2017

Суперкубок Китайской футбольной ассоциации
События 26 февраля
Февраль 2018 года
Футбол в Азии в 2018 году
Спорт в Китае в 2018 году
Спортивные соревнования в Шанхае
ФК «Гуанчжоу Эвергранд»
ФК «Шанхай Гринлэнд Шеньхуа»
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018